Jombor (Bendosari)
 Jombor (Ceper)
 Jombor (Jumo)
 Jombor (Tuntang)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing